Il torneo ha visto vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Jelena Janković.

Teste di serie

 Ana Ivanović (secondo turno)
 Jelena Janković (finale)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Serena Williams (Vincitrice)
 Elena Dement'eva  (semifinali)
 Dinara Safina  (semifinali)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarto turno)
 Anna Čakvetadze (primo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Marion Bartoli (quarto turno)
 Ágnes Szávay (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)

 Alizé Cornet  (terzo turno) 
 Dominika Cibulková (terzo turno) 
 Nadia Petrova (terzo turno) 
 Nicole Vaidišová (secondo turno) 
 Caroline Wozniacki (quarto turno) 
 Marija Kirilenko (primo turno) 
 Lindsay Davenport (terzo turno) 
 Shahar Peer (primo turno) 
 Francesca Schiavone (secondo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno) 
 Al'ona Bondarenko (terzo turno) 
 Katarina Srebotnik (quarto turno) 
 Sybille Bammer (quarti di finale) 
 Ai Sugiyama (terzo turno) 
 Virginie Razzano (primo turno) 
 Amélie Mauresmo (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

US Open 2008